98-я диви́зия «Ха-Эш» () — резервная воздушно-десантная дивизия в составе Центрального военного округа Армии обороны Израиля.

В прошлом была известна также как Дивизия Главного офицера пехотных и десантных войск ( угда́т ха-кахца́р) под номером 96.

Состав 
 
В состав дивизии входят, помимо прочего:
 35-я воздушно-десантная бригада «Цанханим» (חטיבת הצנחנים)
 89-я бригада специального назначения «Оз» (חטיבת עוז, дословно: «Смелость»)
 214-я артиллерийская бригада «Ке́ла Дави́д» (עוצבת קלע דוד , дословно: «Праща Давида»)
 55-я резервная воздушно-десантная бригада «Ход ха-Хани́т» (חטיבת חוד החנית , дословно: «Остриё копья»)
 551-я резервная бригада специального назначения «Хице́й ха-Эш» (חטיבת חצי האש, дословно: «Огненные стрелы»). В состав входит 3 специальных противотанковых батальона (699, 697 и 7008) и один разведывательный батальон (6551), комплектуемые, помимо прочего, резервистами из подразделения «Маглан» и противотанковой роты бригады «Цанханим», и специальный инженерный батальон, комплектуемый, помимо прочего, резервистами из инженерной роты бригады «Цанханим» и инженерного спецподразделения «Яэль».
 Резервный батальон связи дивизионного подчинения (גדחי"ק гадхи́к)
 Резервная дивизионная часть тылового обеспечения (אגד לוגיסטי אוגדתי) «Сакна́й» (שקנאי, дословно: «Пеликан»)

История 
Дивизия (под номером 96) была основана в 1974 году вследствие уроков Войны Судного дня. В соответствии с идеей основания дивизии должность командира дивизии возлагалась на Главного офицера пехотных и десантных войск (); данная практика сохранилась при первых четырёх командирах дивизии. Прообразом дивизии стал дивизионный тактический штаб «Коах Села» под командованием бригадного генерала Иммануэля Шакеда, созданный ещё в ходе войны с целью управления пехотными и десантными спецоперациями армии.

Участие в Первой ливанской войне 
В ходе Первой ливанский войны на дивизию под командованием бригадного генерала Амоса Ярона была возложена задача отрезать силам палестинской бригады «Кастель» доступ к Бейруту. С 6 по 7 июля 1982 года силы дивизии совершили высадку морского десанта в устье реки Авали в южном Ливане. Часть сил дивизии продвинулись на север в район города Дамур, в то время как остальные силы дивизии завершили окружение города Сайда.

С 9 по 10 июля силы дивизии подступили к южным районам Бейрута и в течение дальнейших двух месяцев поддерживали осаду города. После убийства президента Ливана Башира Жмайеля 14 сентября силы дивизии захватили южный сектор Бейрута, окружив, помимо прочего, палестинские лагеря беженцев Сабра и Шатила. Вследствие резни, совершённой союзными ливанскими отрядами в окружённых лагерях с 16 по 18 сентября, действия комдива Ярона подверглись по окончании войны критике Комиссии Кахана, определившей, что Ярон не предпринял должных мер для проверки сведений, поступавших из лагерей, и передачи информации своему командованию.

Участие во Второй ливанской войне 
Деятельность дивизии во время во время Второй ливанской войны — в тот период под командованием бригадного генерала Эяля Айзенберга — вызвала критику со стороны правительственной проверочной комиссии во главе с отставным судьёй Элияху Виноградом («Комиссия Винограда»), занимавшейся проверкой действий политического и военного эшелона во время войны: в отчёте комиссии было указано, что дивизия не смогла выполнить до конца возложенные на неё задачи, и значительная часть её оперативных планов не была реализована.

Критика в отношении действий дивизии была высказана и вследствие инцидента в ливанской деревне Дебел, в ходе которого девять солдат дивизии, разместившихся в доме на окраине деревни, погибли от огня противотанковых ракет, выпущенных по дому.

Командиры дивизии 

12 июля 2021 года было опубликовано решение Начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Авива Кохави, подлежащее утверждению министром обороны, назначить на пост командира дивизии бригадного генерала Дана Гольдфуса.

Примечания 

Дивизии центрального военного округа Израиля
Дивизии Израиля по алфавиту
Воинские части и формирования, созданные в 1974 году